El término Estaing puede referirse a:

Estaing, comuna francesa situada en Aveyron.
Estaing, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
Charles Henri, conde d'Estaing, almirante francés del siglo XVIII.
Valéry Giscard d'Estaing, Presidente de la República Francesa entre 1974 y 1981.